Cymoninus är ett släkte av insekter. Cymoninus ingår i familjen Ninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Cymoninus